Chow steht für:
 Beta Serpentis, Stern im Sternbild Schlange
 Chow (Einheit), ein Gewichtsmaß in Indien

Chow ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Chow (* 1996), Sozial-Aktivistin in Hongkong
 Alex Chow (* 1990) Studentenaktivist in Hongkong
 China Chow (* 1974), britische Schauspielerin
 Chow Ching Lie (* 1936), chinesische, in Frankreich lebende Autorin, Pianistin und Geschäftsfrau
 Chow Chung-cheng (1908–1996), chinesisch-deutsche Sinologin, Malerin und Schriftsteller
 Felice Chow (* 1977), Ruderin aus Trinidad und Tobago 
 Chow Hang-tung (* 1989), chinesische Anwältin und Bürgerrechtlerin
 Chow Kin Man (* 1970), Badmintonspieler aus Hongkong
 Chow Mei Kuan (* 1994), malaysische Badmintonspielerin
 Chow Minchen (1918–1996), chinesischer Paläontologe, siehe Zhou Mingzhen
 Chow Pak Chuu (* 1988), malaysischer Badmintonspieler
 Chow Yun-fat (* 1955), hongkong-chinesischer Schauspieler
 Deborah Chow, kanadische Film- und Fernsehregisseurin und Drehbuchautorin
 Gregory Chow (Gregory Chi-Chong Chow; * 1930), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Mathematiker mit chinesischen Wurzeln
 Kelsey Chow (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Chow (* 1939), chinesischer Schauspieler und Gastronom
 Niki Chow (* 1979), chinesische Schauspielerin
 Norm Chow (* 1946), US-amerikanischer American-Football-Spieler und American-Football-Trainer
 Shui-Nee Chow (* 1943), US-amerikanischer Mathematiker
 Stephen Chow (* 1962), chinesischer Regisseur und Schauspieler
 Stephen Chow Sau-yan (* 1959), chinesischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Hongkong
 Tina Chow (1950–1992), US-amerikanisches Model
 Valerie Chow (* 1970), chinesische Schauspielerin und Fotomodell
 Wei-Liang Chow (1911–1995), chinesisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Yuan-Shih Chow (1924–2022), chinesisch-US-amerikanischer Mathematiker

CH-OW steht für:
 Kanton Obwalden, ISO-3166-2-Code des Schweizer Kantons

Siehe auch:
 Chowchilla
 Chow-Chow, Hunderasse
 Chow-Test, statistischer Test
 Chau
 Ciao

CHOW